Karabin maszynowy DT – radziecki czołgowy karabin maszynowy
 Dziennik Telewizyjny:
 program informacyjny (1958–1989)
 program rozrywkowy (1995–2005)
 Dark Tranquillity – szwedzki zespół melodic death metalowy
 Dream Theater – amerykański zespół grający metal progresywny
 DT Swiss – szwajcarskie przedsiębiorstwo produkujące szprychy, piasty i koła rowerowe
 Szczepionka błoniczo-tężcowa (Diphteria Tetanus)